Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij, een voormalig openbaarvervoerbedrijf te Bemmel
Betuwse Streekvervoer Maatschappij, een voormalig openbaarvervoerbedrijf te Tiel
Bewegen, sport en maatschappij, een schoolvak op het voortgezet onderwijs
SV BSM, een omnisportvereniging uit Bennebroek